Шоръёль — реки в Республике Коми.

 Шоръёль (приток Большой Сойюи)
 Шоръёль (приток Вой-Вожа)
 Шоръёль (приток Зверинца)